Winchester pode significar:

Localidades
Na Inglaterra
Winchester

Nos Estados Unidos
Winchester (Arkansas)
Winchester (Califórnia)
Winchester (Connecticut)
Winchester (Idaho)
Winchester (Illinois)
Winchester (Indiana)
Winchester (Kansas)
Winchester (Kentucky)
Winchester (Massachusetts)
Winchester (Missouri)
Winchester (Nevada)
Winchester (New Hampshire)
Winchester (Ohio)
Winchester (Oklahoma)
Winchester (Oregon)
Winchester (Tennessee)
Winchester (Texas)
Winchester (Virgínia)
Winchester (Wyoming)

Entretenimento
 The Winchesters, uma série de televisão de fantasia dos Estados Unidos, spin-off do programa da WB/CW Supernatural

Outros
O primeiro disco rígido a usar um HDA, o 3340 "Winchester", da IBM.
Winchester (rifle), um rifle que foi muito utilizado nos Estados Unidos da América no século XX.
Winchester Repeating Arms Company, uma fabricante de armas fundada por Oliver Winchester em 1855

Desambiguação
Desambiguações de topônimos